Elephants at Work – documentario del 1904 prodotto dalla Edison Manufacturing Company
Elephants at Work – documentario del 1905 prodotto dalla Robert W. Paul
Elephants at Work – documentario del 1913 prodotto dalla Vitagraph Company of America